Nagy Józsefné (leánykori neve Pális Mária) (1918–2000) kommunista politikus, a Hazafias Népfront alelnöke
 Nagy Józsefné (leánykori neve Szarka Jolán) (1921–1999) kommunista politikus, könnyűipari miniszter